David Turnbull peut faire référence à :
  (1915–2007), un scientifique américain ;
 David Turnbull (1999– ), un footballeur écossais.